11 Armia (III Rzesza) 
 11 Gwardyjska Armia 
 11 Armia (Imperium Rosyjskie)
 11 Armia (RFSRR)